En Pologne, Rąbczyn peut désigner :

 de la voïvodie de Grande-Pologne :
 Rąbczyn, un village du powiat d'Ostrów Wielkopolski ;
 Rąbczyn, un village du powiat de Wągrowiec.